Ballehr ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Ballehr (1873–1959), deutscher Schiffskapitän und -sachverständiger
 Helmut Maximilian Gruber-Ballehr (Künstlername Ballehr; * 1939), deutscher Maler, Grafiker und Kunsthistoriker